Projeto em que consta, entre outras ações, a distribuição de seringas e agulhas descartáveis a viciados em drogas injetáveis com o objetivo de minimizar os efeitos do uso dessas drogas (como a disseminação da AIDS)

Saúde no Brasil